Le Championnat de France amateur 2000-2001 est la  du championnat de France de football de quatrième division. 

Le quatrième niveau du championnat oppose soixante-douze clubs français répartis en quatre groupes de dix-huit clubs, en une série de trente-six rencontres jouées durant la saison de football. 

Les premières places de chaque groupe permettent de monter en National lors de la saison suivante alors que les trois dernières places de chaque groupe sont synonyme de relégation en CFA 2.

Participants 
Ces tableaux présentent les soixante-douze équipes qualifiées pour disputer le championnat 2000-2001. On y trouve le nom des clubs, leur ancienneté en CFA, leur classement de la saison précédente, le nom des stades ainsi que la capacité de ces derniers. 

Le championnat comprend quatre groupes de dix-huit équipes.
Légende des couleurs

Localisation des clubs engagés dans le groupe A du championnat

Localisation des clubs engagés dans le groupe B du championnat

Localisation des clubs engagés dans le groupe C du championnat

Localisation des clubs engagés dans le groupe D du championnat

Compétition

Classement 
Le classement est calculé avec le barème de points suivant : une victoire vaut quatre points, le match nul deux et la défaite un.

Critères utilisés pour départager en cas d'égalité au classement :
 classement aux points des matchs joués entre les clubs ex æquo ;
 différence entre les buts marqués et les buts concédés par chacun d’eux au cours des matchs qui les ont opposés ;
 différence entre les buts marqués et les buts concédés sur la totalité des matchs joués dans le championnat ;
 plus grand nombre de buts marqués sur la totalité des matchs joués dans le championnat ;
 en cas de nouvelle égalité, une rencontre supplémentaire aura lieu sur terrain neutre avec, éventuellement, l’épreuve des tirs au but.

|width="50"| 
|valign="top"|

|}

|width="50"| 
|valign="top"|

|}

|width="50"| 
|valign="top"|

|}

|width="50"| 
|valign="top"|

|}

Résultats

Championnat de France des réserves professionnelles

Finale 
Évoluant à domicile, les Lensois sont surpris d'entrée de jeu. À la suite d'une mésentente entre le gardien David Bienvenu et son stoppeur Yan Mawene, Mickaël Colloredo profite de l'aubaine dès la première minute. L'OL, malgré sept matchs en dix-sept jours, conserve son avance d'un but jusqu'à la mi-temps. Au retour des vestiaires, Colloredo profite d'un penalty pour s'offrir un doublé. Par deux face-à-face avec Bienvenu, celui qui inscrit un triplé en demi-finale contre l'AJ Auxerre, porte son total à quatre réalisations lors de cette finale. Dans les arrêts de jeu, Daouda Jabi se contente d'un but honorifique sur penalty.

Bilan de la saison

Statistiques

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat de France amateur de football (1993)
 Coupe de France de football 2000-2001
 Championnat de France de football 2000-2001
 Championnat de France de football D2 2000-2001
 Championnat de France de football National 2000-2001
 Championnat de France amateur 2 de football 2000-2001

Liens externes 
 Le CFA sur fff.fr

Championnat de France de football de National 2
Football M4
Championnat M4
France M4